Beltrami je priimek več oseb:  
 Eugenio Beltrami, italijanski matematik  
 Giuseppe Beltrami, kardinal in apostolski nuncij